Неустойчивость Рихтмайера — Мешкова возникает между двумя контактирующими сплошными средами различной плотности, когда поверхность раздела испытывает импульс ускорения, например при прохождении ударной волны. Развитие неустойчивости начинается с возмущения малой амплитуды, которая первоначально возрастает линейно со временем. Далее неустойчивость приобретает нелинейный характер со смешиванием веществ.

Неустойчивость Рихтмайера — Мешкова является предельным случаем неустойчивости Рэлея — Тейлора, когда постоянное воздействие силы заменяется на краткий импульс.

 теоретически предсказал возможность развития такого рода неустойчивости, а Евгений Мешков впервые осуществил её экспериментально.

История  
Возникновение турбулентного течения за фронтом ударной волны при определенных условиях было предсказано в 1960 году Р. Д. Рихтмайером (R. D. Richtmyer). Он рассмотрел математическую задачу о прохождении ударной волны через контактную границу двух несжимаемых жидкостей. В качестве начального возмущения на границе принимались малые периодические синусоидальные возмущения с амплитудой а0 и длиной волны L. Роберт Рихтмайер рассматривал только случай прохождения ударной волны из лёгкого вещества в тяжелое в соответствии с представлениями о физике развития неустойчивости Рэлея — Тейлора, когда неустойчивое течение растёт только при направленности ускорения из лёгкого вещества в тяжелое, а в обратном направлении граница остаётся устойчивой. Через 9 лет советский физик Евгений Мешков не только подтвердил вывод Рихтмайера экспериментально, но и в своих экспериментах показал, что неустойчивое течение возникает при прохождении ударной волны из тяжёлого вещества в лёгкое, о чём не сообщал американский математик. Например, материалы в ядрах звезд, такие как кобальт-56 из сверхновой SN 1987A, возникали раньше, чем ожидалось, что было свидетельством смешивания в результате неустойчивости Рихтмайера — Мешкова.

Примеры 
Возмущения в звездном ветре;
Взаимодействия ударной волны сверхновой звезды с неоднородной межзвездной средой;
Влияние радиационного охлаждения на характеристики движения образующихся уплотнений;
Сверхзвуковое сгорание в ГПВРД;
Переход от дефлаграции к детонации.

Модели неустойчивостей учитывающие физические свойства среды и режимы ускорения, могут быть использованы для усовершенствования газодинамических теорий развития нелинейных возмущений поверхности тангенциального разрыва. 

Практическая значимость определяется возможностью использования результатов при планировании экспериментов в космосе, при анализе полученных с помощью космических аппаратов данных, а также в лабораторных исследованиях по созданию условий, наблюдаемых в остатках сверхновых звезд.

См. также 
 Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца
 Неустойчивость Рэлея — Тейлора
 Ядерный гриб
 Неустойчивость Рэлея — Плато
 Солевые пальцы
 Дорожка Кармана
 Гидродинамика

Примечания

Ссылки 
 Richtmyer–Meshkov instabilities
 Wisconsin Shock Tube Laboratory

Внешние ссылки 
 Лабораторная трубка Висконсин Шок 
 Новый тип эволюции интерфейса в неустойчивости Рихтмайера — Мешкова
 Последние достижения в области непрямого привода ICF Target физики в LLNL 
 Появление детонации в течении, индуцированной неустойчивостю Рихтмайера — Мешкова 
 Распространение быстрых дефлаграций и окраинных детонаций в водородно-воздушных смесях
 Грибы + Змеи: визуализация неустойчивости Рихтмайера — Мешкова 
 Сопряженный фильтр OscillationReduction (CFOR) схема для 2-мерной неустойчивости Рихтмайера — Мешкова 
 Эксперименты по неустойчивости Рихтмайера — Мешкова в университете Аризоны

Гидродинамика